Lavfrekvens har flere betydninger:
 Lavfrekvens (3 Hz - 30 kHz) - audiofrekvens.
 Lavfrekvens (30 kHz - 300 kHz) - langbølger.